La ACS (sigla di Advanced computer systems) è un'azienda informatica italiana con sede a Roma, costituita nel 1979. Si occupa della realizzazione di stazioni a terra per l'acquisizione di dati satellitari, dello sviluppo di sistemi per l'elaborazione di immagini digitali, di realtà virtuale, di grandi archivi informatici. Il 75% del fatturato è costituito da commesse estere realizzate per conto di clienti istituzionali come stati nazionali, agenzie spaziali, enti di ricerca.

Storia 

1979 Il 17 dicembre viene costituita a Roma, in forma di società a responsabilità limitata, l'Advanced computer systems.
1980 Realizzazione, per conto dell'Agenzia Spaziale Argentina, della stazione per l'acquisizione e processamento delle immagini del sensore Multi Spectral Scanner (MSS) del satellite Landsat 2 e Landsat 3 della NASA.
1981 Realizzazione, per conto della European Space Agency (ESA) della stazione per l'acquisizione e processamento delle immagini del sensore Coastal Zone Color Scanner (CZCS) del satellite NIMBUS della NOAA.
1982 Realizzazione, per conto dell'ESA, nella conca del Fucino, della stazione per l'acquisizione e il processamento delle immagini del sensore Thematic Mapper (TM) del satellite Landsat 4 della NASA.
1984 Progettazione e realizzazione, per conto dell'ESA, del controllo di qualità dei prodotti Landsat TM.
1985 Progettazione e realizzazione, per conto dell'ESA, di un software di gestione del catalogo ESA/Earthnet LEDA contenente dati provenienti da tutte le stazioni appartenenti alla rete Earthnet.
1986 Produzione di mappe tematiche (scala 1:100.000), attraverso l'utilizzo di dati Thematic Mapper per il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
1987 Realizzazione del sistema di processamento di dati Advanced Very High Resolution Radiometers (ASVHRR) dei satelliti NOAA.
1988 Realizzazione del software di correzione dei dati TM, SPOT e AVHRR. Sviluppo di applicazioni per la produzione di mappe cartografiche, per l'Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI).
1990 Realizzazione di un sistema di analisi di immagine per la correzione dei dati dello scanner aviotrasportato Daedalus, tramite l'impiego di dati del satelliti SPOT e di foto aeree; estrazione del Modello Digitale del Terreno in modo automatico attraverso immagini aeree stereoscopiche e mediante coppie stereoscopiche SPOT; analisi e classificazioni multitemporali e rilevamento dei cambiamenti (change detection); riconoscimento di oggetti e rilevazioni delle variazioni tra immagini; realizzazione di cartografia di media scala a partire da immagini Landsat e SPOT.
1992 Progettazione di un sistema di analisi di immagine e riconoscimento di oggetti per applicazioni catastali per AGRISIEL. Realizzazione della stazione per l'acquisizione e processamento delle immagini inviate dal satellite SPOT del CNES, per conto della Israelian Aircraft Industries (IAI) nel sito di Tel Aviv in Israele.
1993 Prime installazioni di IPS (Image Processing System), software applicativo, completamente progettato e sviluppato da ACS, in grado di elaborare una vasta tipologia di dati, quali immagini da satellite, foto aeree, mappe catastali e cartografia vettoriale. Il sistema viene utilizzato da Enti governativi per applicazioni civili e militari.
1994 Primo sistema di trascrizione dati da High Density Digital Recorder (HDDR) a SONY DIR 1000 per ESA presso l'UK-PAF di Farnborough (UK)
1996 Realizzazione della prima stazione al mondo per l'acquisizione e processamento di tipo Multisatellite Data Processing System (MDPS) utilizzante la tecnologia Direct Ingestion (DI), per i dati inviati da SPOT, TM ed MSS, cliente Satellite Application Center (SAC) installato presso la stazione di Pretoria.Aggiornamento alla tecnologia Multisatellite Data Processing System della stazione di Tel Aviv della IAI per consentile l'acquisizione delle immagini Synthetic Aperture Radar (SAR) del satellite ERS 1/2 dell'ESA.
1997 Realizzazione del sistema che, attraverso la determinazione delle aree urbanizzate dell'intero territorio italiano, grazie all'utilizzo di dati SPOT, ha consentito di definire ed ottimizzare l'allocazione delle antenne radio per la diffusione del segnale di telefonia cellulare.Finanziamento del MURST (Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) per lo sviluppo di un sistema interattivo per la simulazione dell'impatto sul territorio di una determinata quantità di precipitazioni. Il progetto, denominato "modello dell'Onda di Piena (OdP)", è stato sviluppato per fornire alle Autorità della Protezione Civile uno strumento di previsione dei disastri ambientali, a seguito di forti precipitazioni, finalizzato alla programmazione delle attività d'emergenza. Realizzazione di HyBro (Hyper Browser), uno strumento per la gestione di un database di informazioni georeferenziate (GIS) e per la visualizzazione interattiva dei dati relativi al territorio di interesse. L'accesso alle informazioni può avvenire in locale oppure in via remota grazie ad un sito Web.Nel contesto del progetto Audioteca per la RAI – Radio Televisione Italiana nasce la Divisione ACS Multimedia. La divisione produce tecnologia nel settore del Media Asset Management e dei sistemi di digitalizzazione massiva audio/video. Annovera nel tempo tra i propri clienti broadcaster di livello nazionale ed internazionale quali RAI, BBC, FastWeb e la Discoteca di Stato.L'ACS diventa una Società per azioni.
1999 Nasce La Divisione ACS Studio al fine di operare nel settore delle applicazioni 3D in tempo reale, in particolare per tecniche di Realtà Virtuale per la fruizione dei grandi archivi di dati.ACS Studio è anche attiva nella realizzazione di set virtuali e nella ricostruzione 3D di siti archeologici di particolare interesse storico e culturale.L'ACS Studio collaborerà nel tempo con ESA ed Agenzia Spaziale Italiana (ASI), la Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma e la RAI.
2000 Una quota ACS (rappresentata interamente dal management interno) viene acquisita dal gruppo AISoftw@re S.p.A., società quotata sul nuovo mercato.
2001 Una quota ACS (rappresentata interamente dal management interno) viene acquisita da Sviluppo Italia S.p.A nel quadro di un progetto industriale che prevede anche l'apertura di una sede a Matera.L'ACS realizza il Modello Digitale del Territorio Italiano con la società GeoNext del gruppo DeAgostini, utilizzando dati SAR dei satelliti ERS. Tale Digital Terrain Model rappresenta uno strumento fondamentale per qualunque progetto di pianificazione territoriale nazionale.L'ESA assegna ad ACS la realizzazione del Payload Data Segment del satellite CryoSat (Cryosphere Satellite) lanciato senza successo l'8 ottobre 2005. Il satellite aveva a bordo uno strumento di tipo radar-altimetrico utilizzato per la misurazione ed il monitoraggio delle zone ghiacciate della superficie terrestre. Inoltre, all'inizio del 2002, ACS ha ottenuto il contratto per la realizzazione dell'Instrument Processing Facility, il processore che elabora i dati d'interesse scientifico.
2002 Nell'ambito del PON, finanziato dal MIUR, viene firmato il Progetto RIADE (Ricerca Integrata per l'Applicazione di tecnologie e processi innovativi per la lotta alla Desertificazione). Il progetto si prefigge di: mettere a punto tecniche innovative d'analisi, determinazione ed elaborazione di variabili climatiche, ambientali ed antropiche; comprendere le relazioni di causa ed effetto dei più importanti processi di desertificazione e definire modelli interpretativi da utilizzare per la simulazione del fenomeno. Ciò consentirà di fornire un supporto alle decisioni delle amministrazioni chiamate a pianificare e gestire il territorio. La ricerca avrà una durata triennale (2002-2004) e vedrà la partecipazione della Advanced Computer Systems ACS SpA, ENEA ed il Nucleo Ricerca Desertificazione (NRD) presso Università Sassari (UNISS), per un costo complessivo di circa 8.000.000 €. La quota di competenza ACS è di circa la metà.
2003 L'ESA assegna ad ACS il contratto per la realizzazione del Payload Data Segment del satellite GOCE  (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer). GOCE, il cui lancio è previsto nel 2007, servirà a misurare il campo gravitazionale della Terra e a fornire una stima del geoide con grande accuratezza ed elevata risoluzione spaziale. L'ESA affida ad ACS la realizzazione del progetto KIMV che applica tecniche di “Image Information Mining” a grandi archivi di dati telerilevati. L'ESA incarica ACS della realizzazione di VRES-E, un progetto che prevede l'applicazione di tecniche di Realtà Virtuale a dati telerilevati. Nell'ambito del progetto VRES-E è prevista la realizzazione di un Virtual Theatre presso il centro ESA-ESRIN di Frascati.
2004 L'ASI assegna ad ACS 6 studi. Questi studi spaziano dalla progettazione di un centro nazionale di acquisizione dati alla realizzazione di sistemi integrati per il monitoraggio di rischi ambientali (inquinamento marino, rischio sismico, rischio vulcanico, subsidenze). Telespazio  assegna ad ACS la realizzazione dei sistemi di elaborazione dei dati dei satelliti COSMO-SkyMed . Nell'ambito del programma Data User Element  dell'ESA, ACS vince la gara per il progetto Desertwatch. Questo progetto esplora le possibilità offerte dal telerilevamento per il monitoraggio della desertificazione in Italia, Grecia, Portogallo e Turchia. Il 23 aprile scompare, a soli 54 anni, Gastone Trevisiol, fondatore della società e ininterrottamente presidente dal giorno della sua costituzione.
2007 ACS si aggiudica il contratto USNG (EO User Services Next Generation) per la progettazione dei nuovi servizi utenti ESA basati su standard moderni (realtà virtuale, GoogleEarth, Data Mining). Full Image Data Engine (FIDE) è un motore di ricerca per il riconoscimento delle analogie tra le immagini diagnostiche. Il suo sviluppo è stato finanziato dalla Regione Lazio. ACS sviluppa l'infrastruttura del segmento a terra per l'acquisizione e processamento dati della futura missione CryoSat II.
2008 ACS acquisisce il contratto per la realizzazione del Centro Nazionale Multimissione (CNM) presso la sede ASI di Matera per la acquisizione, processamento e distribuzione dei dati satellitari. ACS sviluppa lo strumento MCP (GMES Mission Capacity Planning tool) che serve ad ESA per gestire gli accordi con i fornitori dei dati GMES. ACS vince il contratto OCADA per l'ottimizzazione dei dati ancillari di missioni odierne (Envisat, TPM) e future (Explorers, GMES Sentinel).
2009 ACS è da trent'anni nel settore spaziale! ACS consegna ad INPE (l'Istituto nazionale brasiliano per la Ricerca Spaziale) una 'Compact Station'  per l'acquisizione ed il processamento di dati Envisat (ASAR HR e MERIS FR) ed ERS-2 per la rete di monitoraggio degli oceani. ACS fornisce al CEODE ('Center for Earth Observation and Digital Earth' cinese) una 'Compact Station' per la conservazione degli archivi storici delle missioni ESA ERS 1 e 2. ACS fornisce al CEODE ('Center for Earth Observation and Digital Earth' cinese) una 'Compact Station' per la conservazione degli archivi storici delle missioni ESA ERS 1 e 2. ACS sigla un'importante contratto con un nuovo cliente, EMSA (l'Agenzia Europea per la sicurezza marittima) allo scopo di realizzare un sistema web based (CleanSeaNet Data Center) per il monitoraggio degli incidenti in mare causa di inquinamenti.
2010 ACS vince il contratto con EMSA per la realizzazione, il potenziamento e la manutenzione di una ‘Piattaforma Business Oriented’ (BOP) che fornirà un singolo punto di accesso alle più importanti informazioni sulle attività marine fruibili a differenti categorie di utilizzatori finali. Il consorzio europeo a leadership Astrium SAS (ed ACS, Elsag Datamat, VEGA e Werum) realizzerà il Payload Data Ground Segment (PDGS) di GMES Sentinella 1. ACS è coinvolta nello sviluppo delle componenti relative all'acquisizione, archiviazione e disseminazione dati, il coordinamento dei test e delle interfacce dei simulatori ed il supporto dello sviluppo on-site. ACS è impegnata nella realizzazione del Demodulatore e del Sistema di processamento Front End (S-1,2,3 DFEP) per Sentinella 1-2-3 nonché del Prototipo del Processore a terra di Sentinella 2 (S2 GPP), contratto di cui è leader.
2011 ACS partecipa alla realizzazione del PDGS di Sentinella 3, nell'ambito del consorzio con leadership VEGA Deutschland GmbH, contribuendo alla fase di progettazione e di coordinamento tecnico di tutte le attività di sviluppo. ACS consegna al Clirsen, in Equador, una compact station multimissione, in sostituzione dell'attuale sistema MDPS, per la conservazione dei dati storici di Landsat 5, SPOT 1-2 ed ERS 1-2, mediante un processo di migrazione su sistema Linux. ACS fa parte del team di sviluppo del PDGS di Sentinella 2, capeggiato dalla francese Thales Alenia Space.

Note
Parte di questo articolo è prelevato dal sito dell'ACS ed è usato col consenso dell'autore.

Collegamenti esterni

Aziende informatiche italiane
Aziende della città metropolitana di Roma Capitale
Economia a Roma